Mit Stand Oktober 2022 werden in der Volksrepublik China an 21 Standorten 55 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 52.170 MW betrieben; 18 weitere Blöcke an 10 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 18.526 MW sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1991 in Betrieb.

In China wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 82,6 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 407,141 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 5 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in der Volksrepublik China (Quelle: IAEA, Stand: Oktober 2022)
|-
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| CEFR ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| BN-20 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 20 ||style="text-align:right"| 25 ||style="text-align:right"| 65 || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="5" style="text-align:left;"| Changjiang ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 601 ||style="text-align:right"| 650 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 24,31
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 601 ||style="text-align:right"| 650 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 22,03
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1197 ||style="text-align:right"| 3190 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1200 ||style="text-align:right"| 3190 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| LL–1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| ACP100 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 100 ||style="text-align:right"| 125 ||style="text-align:right"| 385 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Daya Wan || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M310 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 944 (930) ||style="text-align:right"| 984 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 199,88
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M310 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 944 (930) ||style="text-align:right"| 984 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 198,07
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Fangchenggang || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 45,07
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 41,15
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3150 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1180 ||style="text-align:right"| 3150 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Fangjiashan || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1012 (1000) ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 55,47
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1012 (1000) ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 54,77
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Fuqing || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 51,27
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 45,85
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 35,13
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 30,71
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1075 ||style="text-align:right"| 1150 ||style="text-align:right"| 3060 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 8,55
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1075 ||style="text-align:right"| 1150 ||style="text-align:right"| 3060 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Haiyang || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| AP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1170 (1126) ||style="text-align:right"| 1250 ||style="text-align:right"| 3415 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 30,10
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| AP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1170 (1126) ||style="text-align:right"| 1250 ||style="text-align:right"| 3415 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 29,09
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CAP1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1161 ||style="text-align:right"| 1253 ||style="text-align:right"| 3400 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Hongyanhe || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 66,37
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 51,40
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 42,33
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 33,31
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| ACPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 4,72
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| ACPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1061 ||style="text-align:right"| 1119 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Ling’ao || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M310 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 990 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 143,49
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| M310 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 950 ||style="text-align:right"| 990 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 139,85
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1007 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 86,02
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1007 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 79,19
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Ningde ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1018 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 66,61
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1018 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 60,08
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1018 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 51,59
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1018 ||style="text-align:right"| 1089 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 42,90
|-
| rowspan="7" style="text-align:left;"| Qinshan ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-300 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 308 ||style="text-align:right"| 330 ||style="text-align:right"| 966 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 61,76
|-
| style="text-align:center"| 2-1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 610 ||style="text-align:right"| 650 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 90,02
|-
| style="text-align:center"| 2-2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 610 ||style="text-align:right"| 650 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 85,18
|-
| style="text-align:center"| 2-3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 619 ||style="text-align:right"| 660 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 54,95
|-
| style="text-align:center"| 2-4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-600 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 619 ||style="text-align:right"| 660 ||style="text-align:right"| 1930 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 49,37
|-
| style="text-align:center"| 3-1 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 677 ||style="text-align:right"| 728 ||style="text-align:right"| 2064 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 99,27
|-
| style="text-align:center"| 3-2 ||style="text-align:center"| PHWR ||style="text-align:center"| CANDU 6 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 677 ||style="text-align:right"| 728 ||style="text-align:right"| 2064 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 97,28
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| San'ao || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1117 ||style="text-align:right"| 1210 ||style="text-align:right"| 3180 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1117 ||style="text-align:right"| 1210 ||style="text-align:right"| 3180 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Sanmen || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| AP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1157 ||style="text-align:right"| 1251 ||style="text-align:right"| 3400 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 30,46
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| AP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1157 ||style="text-align:right"| 1251 ||style="text-align:right"| 3400 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 21,08
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CAP1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1163 ||style="text-align:right"| 1251 ||style="text-align:right"| 3400 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Shidaowan || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| HTGR ||style="text-align:center"| HTR-PM ||style="text-align:center"| Inbetriebnahme ||style="text-align:right"| 200 ||style="text-align:right"| 211 ||style="text-align:right"| 500 || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 0,09
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Taipingling || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1116 ||style="text-align:right"| 1200 ||style="text-align:right"| 3190 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1116 ||style="text-align:right"| 1202 ||style="text-align:right"| 3190 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Taishan || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| EPR-1750 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1660 ||style="text-align:right"| 1750 ||style="text-align:right"| 4590 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 31,80
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| EPR-1750 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1660 ||style="text-align:right"| 1750 ||style="text-align:right"| 4590 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 28,68
|-
| rowspan="8" style="text-align:left;"| Tianwan || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-428 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 (990) ||style="text-align:right"| 1060 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 110,29
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-428 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 (990) ||style="text-align:right"| 1060 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 110,34
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-428M ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1060 ||style="text-align:right"| 1126 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 28,89
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER V-428M ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1060 ||style="text-align:right"| 1126 ||style="text-align:right"| 3000 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 23,90
|-
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1060 (1000) ||style="text-align:right"| 1118 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 10,44
|-
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CNP-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1060 (1000) ||style="text-align:right"| 1118 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 5,79
|-
| style="text-align:center"| 7 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER-1200/V491 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1171 ||style="text-align:right"| 1265 ||style="text-align:right"| 3200 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 8 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER-1200/V491 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1171 ||style="text-align:right"| 1265 ||style="text-align:right"| 3200 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Xiapu || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| CFR600 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 642 ||style="text-align:right"| 682 ||style="text-align:right"| 1882 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| CFR600 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| – ||style="text-align:right"| – ||style="text-align:right"| – || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Xudabao || style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER-1200/V491 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1200 ||style="text-align:right"| 1274 ||style="text-align:right"| 3200 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| VVER-1200/V491 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1200 ||style="text-align:right"| 1274 ||style="text-align:right"| 3200 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Yangjiang || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 (1021) ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 61,81
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 51,80
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 46,42
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| CPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 36,20
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 5 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| ACPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 (1021) ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 26,58
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center"| 6 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| ACPR-1000 ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1000 ||style="text-align:right"| 1086 ||style="text-align:right"| 2905 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 18,35
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Zhangzhou || style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1126 ||style="text-align:right"| 1212 ||style="text-align:right"| 3180 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| HPR1000 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1126 ||style="text-align:right"| 1212 ||style="text-align:right"| 3190 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in der Volksrepublik China
 Liste der Kernreaktoren in der Volksrepublik China
 Liste der Kernkraftwerke in Asien
 Liste von Kraftwerken in China

Weblinks

Einzelnachweise 

Volksrepublik China
!